Tiridates I van Armenië
Tiridates I van Parthië
Tiridates II van Armenië
Tiridates II van Parthië
Tiridates III van Armenië
Tiridates III van Parthië
Tiridates IV van Armenië